Mulock est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Al Mulock (1926-1968), acteur canadien
Dinah Mulock (1826-1887), écrivaine et poétesse anglaise
George Mulock (1882-1963), officier britannique et explorateur polaire
Redford Mulock (1886-1961), aviateur et as de l'air canadien
 (1930-2014), homme politique australien de Nouvelle-Galles-du-Sud
Travis James Mulock (né en 1985), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1983), joueur germano-canadien de hockey sur glace
William Mulock (1843-1944), homme politique canadien de l'Ontario
William Pate Mulock (1897-1954), homme politique canadien de l'Ontario

Toponyme

Glacier Mulock, glacier de la terre Victoria

, plusieurs lieux en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme